Marine es el término anglosajón para referirse a un soldado o militar del cuerpo de infantería de marina. Este nombre se usa a veces para referirse a los integrantes de los siguientes cuerpos militares:

Cuerpo de Marines de los Estados Unidos
Royal Marines del Reino Unido. 
Infantería de Marina española
Cuerpo de Infantería de Marina de Chile
Infantería de Marina de Colombia
Infantería de Marina del Perú (Marina de Guerra del Perú).
El término también puede referirse a:
Marine Le Pen, política francesa.
Marine (Illinois), localidad de Estados Unidos.
Marine FC, club de fútbol de Somalía.
Marine, personaje de Sonic Rush Adventure, juego de Nintendo DS.
Marine Terran, unidad terrestre de la raza Terran, del videojuego StarCraft.